Петрич:

 Петрич — община на юго-западе Болгарии.
 Петрич — город на юго-западе Болгарии.
 Петрич — село в Болгарии.

Фамилия 
 Петрич, Вольфганг (род. 1947) — австрийский дипломат.
 Петрич, Герхард (род. 1940) — австрийский стрелок, призёр Олимпийских игр 1980 года.
 Петрич, Гордан (род. 1969) — югославский и сербский футболист.
 Петрич, Иво (род. 1931) — словенский композитор.
 Петрич, Младен (род. 1981) — хорватский футболист.
 Петрич, Невенка (1927—2015) — сербская писательница, поэтесса, педагог и эксперт в области планирования семьи и гендерных отношений.
 Петрич, Неманья (род. 1987) — сербский волейболист.
 Петрич, Якша (1922—1993) — председатель Президиума Социалистической Республики Хорватии в 1984—1985 годах.